Пу́блий Помпо́ний Греци́н (; умер в 38 году) — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

Биография

Гражданско-политическая карьера 
Грецин происходил из умбрийского города Игувий, по всей видимости, из плебейской семьи; впрочем, о его предках нет никаких сведений. Братом Грецина являлся ординарный консул 17 года Луций Помпоний Флакк. В 16 году он занимал должность консула-суффекта совместно с Гаем Вибием Руфом Руфином. С 21 года вплоть до своей смерти в 38 году Грецин входил в состав жреческой коллегии арвальских братьев.

Помпоний Грецин был образованным человеком, другом и покровителем поэта Овидия: одна из любовных элегий последнего адресована Грецину. Будучи в ссылке, Овидий посвятил Помпонию три стихотворения из своих «Писем с Понта». Тот факт, что он просит Грецина и его брата, Луция Помпония Флакка, о заступничестве перед императором Августом, указывает на то, что Грецин имел некоторое влияние при дворе.

Семья и потомки 
Предположительно, одной из жён Публия Помпония являлась небезызвестная Вестилия. Известно, что у Грецина было двое детей: сын, носивший такое же имя, и дочь, Помпония Грецина, супруга завоевателя Британии Авла Плавтия.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 10. c. 123.
 Werner Eck: Pomponius [II 11]. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 10, Metzler, Stuttgart 2001, ISBN 3-476-01480-0.

Родившиеся в I веке до н. э.
Родившиеся в Губбио
Помпонии
Умершие в I веке